

Geografia
 Radford – città degli Stati Uniti d'America nello Stato della Virginia

Persone
 Benjamin Radford – scrittore statunitense
 Eric Radford – pattinatore su ghiaccio canadese
 John Radford – ex allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Mark Radford – ex cestista statunitense
 Michael Radford – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico
 Peter Radford – ex atleta britannico
 Rosemary Radford Ruether – teologa statunitense
 Wayne Radford – ex cestista statunitense